Ушки — многозначный термин:
 Ушки — разговорное уменишительно-ласкательное название ушей
 Ушки (блюдо) — блюдо польской кухни, род пельменей. См. также борщ с ушками. 
 Ушки (метеостанция) — метеостанция в Охотском районе Хабаровского края.
 Ушки морские — род моллюсков. 
 Ушки (посёлок) — исчезнувший в 1964 году посёлок в Усть-Камчатском районе Камчатского края
 Ушки — залив в Охотском море ()
 Ушки — археологическая стоянка на Камчатке возрастом 13—14 тыс. лет назад